Миниатюра е произведение на живописта, литературата или музиката, което се отличава по своите малки размери, и тънкостта и вещината на изработката. Думата произлиза от името на червената боя миниум, с която в миналото са рисувани заглавните букви и рисунки в старинните ръкописи, които наподобявали на умалени копия на големи картини.

В различните контексти думата може да се отнася до:
 миниатюра в изобразителното изкуство,
 миниатюра в литературата,
 миниатюра в музиката.